Ontario může být:

geografický název
 Ontario (jezero) – jezero na hranici Kanady a USA
 Ontario (provincie) – kanadská provincie
 Ontario (Kalifornie) – město v americkém státě Kalifornii
 Letiště Ontario
 Ontario County – okres v americkém státě New York
 Ontario (Oregon) – město v americkém státě Oregonu

jiné významy
 Ontario (jablko) – odrůda jablek
 Ontario (renklóda) – odrůda renklód
 Dům Ontario – dům v Karlových Varech č. p. 422

Externí odkazy